58. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 58. Armee (Russland)
 58. Armee (Japanisches Kaiserreich)